Woźniak, parfois orthographié Wozniak ou Wozniack, est un patronyme d'origine polonaise pouvant se référer à :

 Aleksandra Wozniak, joueuse de tennis québécoise ;
 Chris Wozniak, dessinateur de bande dessinée américain ;
 Dagmara Wozniak, escrimeuse américaine d'origine polonaise ;
 Gérard Wozniack, ancien footballeur et entraîneur français d'origine polonaise ;
 Jacek Woźniak, dessinateur pour Le Canard enchaîné ;
 John Wozniak, musicien et chanteur américain, membre du groupe Marcy Playground ;
 John Edward Wozniak, ancien joueur de football américain ;
 John N. Wozniak, sénateur démocrate au Pennsylvania State Senate ;
 Katarzyna Woźniak, patineuse de vitesse polonaise ;
 Max Wosniak, ancien gardien de but polonais, qui a été entraîneur de l'équipe des États-Unis de football ;
 Olivier Wozniak, dessinateur de bande dessinée ;
 Patrick Wozniack, joueur français de rugby à  ;
 Piotr A. Woźniak, concepteur du SuperMemo ;
 Piotr G. Woźniak, politicien polonais, ministre de l'économie entre 2005 et 2007 ;
 Stephen Wozniak, acteur américain
 Steve Wozniak, informaticien et électronicien américain ;
 Tadeusz Woźniak, politicien polonais ;
 Troy Wozniak, joueur australien de rugby à  dans la National Rugby League.

Patronyme polonais